Andamarca, en quechua Antamarka, est un toponyme des pays andins.

Andamarca, ou Santiago de Andamarca, chef-lieu de la province du Sud Carangas.
 Belén de Andamarca, commune (municipio) de la province du Sud Carangas.

Andamarca, chef-lieu du district Carmen Salcedo, province de Lucanas, Région d'Ayacucho.
 Andamarca, district de la province de Concepción, Région de Junín.
 Santa Cruz de Andamarca, district de la province de Huaral, Région de Lima.